Àsdrubal fou el net de Massinissa I de Numídia per part de mare, però cartaginès per pare i naixement. El 149 aC fou nomenat comandant de la ciutat quan es va iniciar l'atac romà i va adoptar enèrgiques mesures de resistència. El 148 aC, Àsdrubal, després de dos triomfs a Neferis, va demanar la direcció militar suprema i fou acusat d'afavorir els enemics per la mediació del seu cunyat Gulussa; incapaç de dir res davant d'una acusació tan inesperada, fou atacat en un tumult i la seva sort final és incerta.

Cartaginesos